Buchholz − w języku polskim to bukowina

Osoby 
 Butch Buchholz (ur. 1940) − amerykański tenisista
Christopher Buchholz (ur. 1962) – niemiecki aktor telewizyjny i filmowy i reżyser
Clay Daniel Buchholz (ur.  1984) – amerykański baseballista występujący na pozycji miotacza
Eugeniusz Buchholz (1865–1928) – i Warmiak, działacz na rzecz pojednania z Polakami w duchu chrześcijańskim, wydawca, tłumacz pisarzy polskich i rosyjskich
 Francis Buchholz (ur. 1954) − niemiecki basista
 Horst Buchholz (1933–2003) − niemiecki aktor
John Buchholz (ur. 1979) – amerykański rugbysta grający na pozycji obrońcy, reprezentant kraju zarówno w wersji piętnasto-, jak i siedmioosobowej, prawnik
Ludwig Buchholz (1822−1900) − niemiecki przemysłowiec i społecznik, właściciel założonej w 1845 r. garbarni w Bydgoszczy
Małgorzata Gabriela Buchholz-Todoroska (ur. 1959) – polska historyk sztuki, kurator wystaw i muzealnik. W latach 2001-2014 dyrektor Muzeum Sopotu
 Sabrina Buchholz (ur. 1980) − niemiecka biathlonistka
 Teodor Buchholz – polsko-rosyjski malarz

Miejscowości

Austria 
 Buchholz − gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Belgia 
 Buchholz − miejscowość w prowincji Liège w gminie Büllingen

Niemcy 
 w Badenii-Wirtembergii
 Buchholz − dzielnica miasta Waldkirch w powiecie Emmendingen
 w Bawarii
 Buchholz − dzielnica gminy Erlbach w powiecie Altötting
 w Berlinie
 Französisch Buchholz, w skrócie Buchholz − dzielnica okręgu administracyjnego Pankow
 w Brandenburgii
 Buchholz − dzielnica miasta Altlandsberg w powiecie Märkisch-Oderland
 Buchholz − dzielnica miasta Beelitz w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Buchholz − dzielnica miasta Pritzwalk w powiecie Prignitz
 Buchholz − dzielnica gminy Chorin w powiecie Barnim
 Buchholz − dzielnica gminy Gerswalde w powiecie Uckermark
 Buchholz − dzielnica gminy Großwoltersdorf w powiecie Oberhavel
 Buchholz − dzielnica gminy Rabenstein/Fläming w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Buchholz − dzielnica gminy Steinhöfel w powiecie Oder-Spree
 Buchholz − zdewastowana miejscowość należąca do Lubochowa w gminie Neu-Seeland w powiecie Oberspreewald-Lausitz
 Märkisch Buchholz − miasto w powiecie Dahme-Spreewald
 Groß Buchholz (pol. Wielkie Buchholz) − dzielnica miasta Perleberg w powiecie Prignitz 
 Wüsten-Buchholz (pol. Buchholz-Pustkowie) − dzielnica miasta Perleberg w powiecie Prignitz
 w Dolnej Saksonii
 Buchholz (Aller) − gmina w powiecie Heidekreis
 Buchholz in der Nordheide − miasto w powiecie Harburg
 Buchholz − dzielnica miasta Visselhövede w powiecie Rotenburg (Wümme)
 Buchholz − gmina w powiecie Schaumburg
 Buchholz − dzielnica gminy Vorwerk w powiecie Rotenburg (Wümme) 
 Buchholz-Kleefeld − okręg administracyjny Hanoweru
 Groß-Buchholz − część dzielnicy Buchholz-Kleefeld w Hanowerze 
 Klein-Buchholz − część dzielnicy miasta Buchholz-Kleefeld w Hanowerze
 w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Buchholz − gmina w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Buchholz − dzielnica miasta Gadebusch w powiecie Nordwestmeklenburg
 Buchholz − dzielnica gminy Alt Tellin w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Buchholz − dzielnica gminy Dobin am See w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Buchholz − dzielnica gminy Gremersdorf-Buchholz w powiecie Vorpommern-Rügen
 Buchholz − dzielnica gminy Holthusen w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Buchholz − dzielnica gminy Mölln w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Buchholz − dzielnica gminy Ziesendorf w powiecie Rostock 
 Gremersdorf-Buchholz
 w Nadrenii-Palatynacie
 Buchholz − część dzielnicy miasta Boppard w powiecie Rhein-Hunsrück
 Buchholz − dzielnica gminy Eckfeld w powiecie Berkastel-Wittlich
 Buchholz − dzielnica gminy Pantenburg w powiecie Berkastel-Wittlich 
 Buchholz (Westerwald) − gmina w powiecie Neuwied
 w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Buchholz − dzielnica miasta Duisburg 
 Buchholz − dzielnica miasta Petershagen w powiecie Minden-Lübbecke
 Buchholz − część dzielnicy miasta Bad Wünnenberg w powiecie Padeborn
 Buchholz − część dzielnicy miasta Bedburg w powiecie Rhein-Erft
 Buchholz − część dzielnicy miasta Hattingen w powiecie Ennepe-Ruhr
 Buchholz − część dzielnicy miasta Hennef (Sieg) w powiecie Rhein-Sieg
 Buchholz − część dzielnicy miasta Mönchengladbach
 Buchholz − część miasta Paderborn
 Buchholz − dzielnica gminy Lindlar w powiecie Oberbergischer Kreis
 w Saksonii
 Buchholz − część dzielnicy miasta Annaberg-Buchholz
 Buchholz − dzielnica gminy Moritzburg w powiecie Miśnia 
 Buchholz − dzielnica gminy Vierkirchen w powiecie Görlitz
 w Saksonii-Anhalt
 Buchholz − część dzielnicy miasta Gräfenhainichen w powiecie Wittenberga
 Buchholz − dzielnica Stendal
 w Szlezwiku-Holsztynie
 Buchholz − gmina w powiecie Dithmarschen
 Buchholz − gmina w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Buchholz − część dzielnicy miasta Wahlstedt w powiecie Segeberg
 Buchholz − dzielnica gminy Lebrade w powiecie Plön
 Buchholz − dzielnica gminy Mucheln w powiecie Plön
 Buchholz − dzielnica gminy Rieseby w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Buchholz − obszar wydzielony w powiecie Segeberg
 w Turyngii
 Buchholz − dzielnica Nordhausen

Polska 
Dawna nazwa:
 Bukowiec

Szwajcaria 
 Buchholz − dzielnica miasta Thun w kantonie Berno

Włochy 
 Buchholz (wł. Pochi) − miejscowość należąca do Salorno w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bozen-Südtirol

Inne 
 System Buchholza − uzupełniająca ocena jednakowych końcowych wyników dwóch lub więcej zawodników w turnieju polegająca na zsumowaniu punktów zdobytych przez przeciwników